Schiewek ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Schiewek (1913–1934), deutscher SA-Angehöriger
 Werner Schiewek (* 1959), deutscher evangelischer Theologe